Drosophila nasuta är en artundergrupp inom släktet Drosophila, undersläktet Drosophila och artgruppen Drosophila immigrans. Artundergruppen består av 12 arter.

Arter inom artgruppen 
 Drosophila albomicans
 Drosophila kepulauana
 Drosophila kohkoa
 Drosophila nasuta
 Drosophila neonasuta
 Drosophila niveifrons
 Drosophila nixifrons
 Drosophila pallidifrons
 Drosophila pulaua
 Drosophila sulfurigaster
 Drosophila taiensis
 Drosophila tongpua

Kladogram över artundergruppen Drosophila nasuta

Källor 

Daggflugor
n